Turvo kan syfta på:

Brasilien 

 Andrelândia (ort), Minas Gerais, 
 Turvo (kommun i Brasilien, Paraná), 
 Turvo (kommun i Brasilien, Santa Catarina),